Innocent Blood kan henvise til:

 Innocent Blood (musikgruppe), et dansk rockband
 Innocent Blood, en amerikansk vampyrfilm fra 1992 instrueret af John Landis, udgivet i Danmark under titlen Blod på tanden
 Innocent Blood (roman), en roman fra 1980 af P.D. James
 Innocent Blood (album), et album fra 1989 med Resurrection Band